Ян — многозначное слово.
 Ян — мужское имя, список персон, известных по имени.
  — фамилия.
 Ян — река в России.
 Ян — река на Шри-Ланке.
 «Ян» — немецкий футбольный клуб из Регенсбурга.
  — бывший футбольный клуб из города Черновцы, играл в чемпионате Румынии.
 Ян (Янский, Jy) — внесистемная единица измерения спектральной плотности потока излучения, применяемая в радиоастрономии.
 Ян — древний дисский род, основавший царство Чоучи (II—VI вв.).
 Ян — правящая династия империи Суй.

См. также 
 Яна
 Янн
 Иан — шотландское имя.
  — немецкая фамилия.
  — китайская фамилия.
 Инь и ян — понятия китайских космологии и натурософии.
 
 Инь-Ян (группа)